Bacton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Bacton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Bacton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)